Карельский Городок — деревня в Молоковском районе Тверской области, Россия. В 2005—2021 годах входило в Обросовское сельское поселение.

Карельский Городок основан карельскими переселенцами около 1660 года.

В деревне работает ООО «Агрофирма Карельский городок», специализирующаяся на выращивании картофеля. Имеются начальная школа, клуб, библиотека, детский сад и медицинский пункт.

Карельский Городок — родина Героя Советского Союза А. В. Макалова (1923—1986).

Население

Примечания 

Населённые пункты Молоковского района